Le Parfum de la dame en noir (1914)
 Le Parfum de la dame en noir (1931)
 Le Parfum de la dame en noir (1949)
 Le Parfum de la dame en noir (2005)